„Сатурн“ за най-добър фентъзи филм () е една от категориите на наградите „Сатурн“, които се връчват ежегодно от Академията за научнофантастични, фентъзи и хорър филми.

Победители и номинирани

1975 – 1979

1980 – 1988

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 – 

Фентъзи филм